Краснопільська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Краснопільська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 Краснопільська волость — Уманського повіту Київської губернії;
 Краснопільська волость — Гайсинського повіту Подільської губернії;
 Краснопільська волость — Охтирського повіту Харківської губернії;
 Краснопільська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.